De wereldkampioenschappen boogschieten 2007 werden 7 tot 15 juli 2007 gehouden in Leipzig, Duitsland met als thema Let your eye smile. De sporters konden zich op dit evenement kwalificeren voor de Olympische Spelen in Peking (2008). Er werd geschoten in de divisies recurve en compound, waarbij mannen en vrouwen zowel individueel als in nationale teams konden meedoen.

Medaillewinnaars

Mannen

Recurve

Individueel

Compound

Individueel

Vrouwen

Recurve

Individueel

Compound

Individueel

Externe link 
 FITA

2007
Sportevenement in Leipzig
Boogschieten in 2007
Boogschieten